Башкирово — деревня в Брединском районе Челябинской области России. Входит в Боровское сельское поселение.

Деревня основана в 1903 при конезаводе золотопромышленника Гавриила Алексеевича Башкирова, названа по его фамилии.

В деревне была одна улица, которая тянулась вдоль реки Камышлы-Аят

География 
Расположена в северной части района, на северном берегу пруда, построенного на реки Камышлы-Аят (Камышлы-Аятские водохранилища). Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 33 км.

Население 

В 1926 в проживали 9 чел., в 1970 — 18, в 1995 — 5

Примечания 

Населённые пункты Брединского района